EOS, a Canon Inc. autofókuszos tükörreflexes fényképezőgépeinek típusneve
Eos, a papagájalakúak rendjébe és a lórifélék családjába tartozó madárnem
Éósz (Eos), a hajnal, a kezdetek istennője a görög mitológiában

Egyértelműsítő lapok